prostor, sve što nas okružuje
 prostor (likovna umjetnost), likovni element

Matematički:

 Euklidski prostor
 Ne-Euklidski prostor
 Riemannov prostor
 Ne-Riemannov prostor
 Topološki prostor
 Metrički prostor 
 Normirani prostor
 Unitarni prostor
 Vektorski prostor
...

Ostali: 
 Fizički prostor
 Filozofski prostor
 Kibernetski prostor
 Apsolutni i imaginarni prostor